Earl Cureton – ex cestista e allenatore di pallacanestro statunitense
 Jamie Cureton – calciatore inglese
 William Cureton – orientalista britannico